Дарджилінг — місто у східній Індії.
 Дарджилінг — округ у штаті Західний Бенгал, Індія, з адміністративним центром у однойменному місті;
 Дарджилінг — контрольований за походженням ґатунок високоякісного індійського чаю, що виробляється в окрузі Дарджилінг.